СНАР-10 «Леопард» (индекс ГРАУ — 1РЛ232, по классификации НАТО — Big Fred) — советская станция наземной артиллерийской разведки. Разработана в научно-производственном объединении «Стрела».

История создания 
В 1966 году ГАУ утвердило тактико-техническое задание, целью которого было создание станции наземной артиллерийской разведки нового поколения. Особое внимание уделялось живучести станции на поле боя, автономности работы, мобильности и возможностям оперативной передачи данных. Работы велись под шифром «Леопард».

Первоначально машину предполагалось разместить на шасси БМП-1. Главный конструктор - В.И. Симачев (генеральный директор, главный конструктор, научный руководитель НИИ "Стрела" с 1959 по 1985 гг.) Работы предполагали создание абсолютно новой машины с новым набором всех подсистем РЛС. Однако в ходе работ возник ряд сложностей, как с оборудованием, так и с шасси. В частности, Челябинский тракторный завод категорически отказался от использования в качестве базы БМП-1.

При активном содействии генерального конструктора Челябинского тракторного завода И. И. Исакова было принято решение, запрещавшее использование шасси БМП-1 для размещения специального оборудования. В результате сроки выполнения работ были дважды перенесены, а в октябре 1969 года была выпущена директива Генерального штаба, предусматривавшая использование в качестве базы артиллерийского тягача МТ-ЛБ. В октябре 1970 года машина должна была быть предъявлена на государственные испытания. Несмотря на все сложности, возникшие в ходе работ, машина была предъявлена на испытания в срок.

Государственные испытания машины проводились на 28-м полигоне ГРАУ в военной части 21374 (посёлок Смолино, Нижегородская область) и были завершены 30 декабря 1970 года. В конце 1971 года СНАР-10 была принята на вооружение, начало серийного производства было намечено на 1972 год.

Серийное производство 
Несмотря на то, что серийное производство было намечено на 1972 год, из-за большого числа исполнителей и поставщиков начало производства было задержано на год и началось только в 1973 году. Изготовителем являлся тульский завод «Арсенал». В среднем завод выпускал по 40—50 машин в год. Выпуск СНАР-10 был прекращён в 1991 году.

Описание конструкции 

Машина размещена на шасси легкобронированного тягача МТ-ЛБ. СНАР-10 первая машина в своём классе, которая имеет режим распознавания цели по спектру доплеровского сигнала. Благодаря используемой аппаратуре, СНАР-10 может обеспечить обнаружение следующих целей на расстояниях:
 Подвижных наземных целей до 17 км;
 Наземных разрывов снарядов от 4 до 10 км;
 Надводных целей до 30 км;
 Надводных разрывов снарядов от 14 до 23 км.

Модификации 
 1РЛ232-1 — вариант исполнения СНАР-10
 1РЛ232-1М «Пантера» — современная модификация СНАР-10М.

Разработка модифицированного комплекса СНАР-10 началась в конце 1990-х годов параллельно с разработкой 1Л244-1 «Кредо-1С». В основную задачу модернизации входила установка нового оборудования РЛС 1РЛ133-3 «Кредо-1» взамен оборудования СНАР-10. Комплекс разрабатывался с 1997 по 2002 годы. Главным конструктором был Н. А. Зайцев. В 2003 году машина прошла государственные испытания и была принята на вооружение. С 2004 года было начато серийное производство.

Операторы 
  — некоторое количество СНАР-10, по состоянию на 2012 год
  — 6 единиц СНАР-10, по состоянию на 2012 год
  — некоторое количество СНАР-10, по состоянию на 2012 год
  — некоторое количество СНАР-10, по состоянию на 2012 год
  — 2 единицы СНАР-10, по состоянию на 2012 год
  — некоторое количество СНАР-10, по состоянию на 2012 год
  — 8 единиц СНАР-10, по состоянию на 2012 год
  — некоторое количество СНАР-10, по состоянию на 2012 год
 
 
  — некоторое количество СНАР-10, по состоянию на 2012 год

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Радиолокационные станции
Бронетехника СССР
МТ-ЛБ